NGC 3444 (другие обозначения — UGC 6004, ZWG 66.55, FGC 1148, PGC 32670) — спиральная галактика в созвездии Льва. Открыта Альбертом Мартом в 1865 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3444
Лев (созвездие)